SBI kan være en forkortelse for:

 Statens Byggeforskningsinstitut – en dansk institution under Aalborg Universitet.
 Svebølle Boldklub og Idrætsforening – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.